Schmalenhof bezeichnet

 Schmalenhof (Velbert), eine Hofschaft in Velbert, Nordrhein-Westfalen
 Schmalenhof (Wuppertal), eine wüst gefallene Hofschaft in Wuppertal, Nordrhein-Westfalen